Il campionato georgiano di scacchi è un torneo che si disputa fin dal 1928, quando la Georgia era una repubblica all'interno dell'Unione Sovietica, la Repubblica Socialista Sovietica Georgiana.

Lista dei vincitori 

| valign="top" |
{| class="sortable wikitable"
!  !! Anno !! Femminile
|-
| 1 || 1935 || data-sort-value="Kats, Fani" | Fani Kats
|-
| 2 || 1936 || data-sort-value="Kats, Fani" | Fani Kats
|-
| 3 || 1937 || data-sort-value="Krezberg, Berta" | Berta Krezberg
|-
| 4 || 1938 || data-sort-value="Zargarian, Varvara" | Varvara Zargarian
|-
| 5 || 1941 || data-sort-value="Zargarian, Varvara" | Varvara Zargarian
|-
| 6 || 1941 || data-sort-value="Gogiava, Ksenia" | Ksenia Gogiava
|-
| 7 || 1945 || data-sort-value="Zargarian, Varvara" | Varvara Zargarian
|-
| 8 || 1947 || data-sort-value="Gogiava, Ksenia" | Ksenia Gogiava
|-
| 9 || 1948 || data-sort-value="Gelovani, Lili" | Lili Gelovani
|-
| 10 || 1950 || data-sort-value="Gogiava, Ksenia" | Ksenia Gogiava
|-
| 11 || 1952 || data-sort-value="Gogiava, Ksenia" | Ksenia Gogiava
|-
| 12 || 1953 || data-sort-value="Kakabadze, Eliso" | Eliso Kakabadze
|-
| 13 || 1954 || data-sort-value="Kakabadze, Eliso" | Eliso Kakabadze
|-
| 14 || 1955 || data-sort-value="Kakabadze, Eliso" | Eliso Kakabadze
|-
| 15 || 1956 || data-sort-value="Gaprindashvili, Nona" | Nona Gaprindashvili
|-
| 16 || 1957 || data-sort-value="Kakabadze, Eliso" | Eliso Kakabadze
|-
| 17 || 1958 || data-sort-value="Togonidze, Manana" | Manana Togonidze
|-
| 18 || 1959 || data-sort-value="Gaprindashvili, Nona" | Nona Gaprindashvili
|-
| 19 || 1960 || data-sort-value="Gaprindashvili, Nona" | Nona Gaprindashvili
|-
| 20 || 1961 || data-sort-value="Gaprindashvili, Nona" | Nona Gaprindashvili
|-
| 21 || 1963 || data-sort-value="Chaikovskaya, Alla" | Alla Chaikovskaya
|-
| 22 || 1964 || data-sort-value="Alexandria, Nana" | Nana Alexandria
|-
| 23 || 1965 || data-sort-value="Alexandria, Nana" | Nana Alexandria
|-
| 24 || 1966 || data-sort-value="Kakhabrishvili, Tsitsino" | Tsitsino Kakhabrishvili
|-
| 25 || 1968 || data-sort-value="Alexandria, Nana" | Nana Alexandria
|-
| 26 || 1969 || data-sort-value="Kobaidze, Tsiuri" | Tsiuri Kobaidze
|-
| 27 || 1970 || data-sort-value="Kakhabrishvili, Tsitsino" | Tsitsino Kakhabrishvili
|-
| 28 || 1971 || data-sort-value="Kalandarishvili, Svetlana" | Svetlana Kalandarishvili  
|-
| 29 || 1972 || data-sort-value="Khmiadashvili, Tamar" | Tamar Khmiadashvili
|-
| 30 || 1973 || data-sort-value="Kakhabrishvili, Tsitsino" | Tsitsino Kakhabrishvili
|-
| 31 || 1974 || data-sort-value="Kobaidze, Tsiuri" | Tsiuri Kobaidze
|-
| 32 || 1975 || data-sort-value="Khmiadashvili, Tamar" | Tamar Khmiadashvili
|-
| 33 || 1976 || data-sort-value="Gurieli, Nino" | Nino Gurieli
|-
| 34 || 1977 || data-sort-value="Melashvili, Nino" | Nino Melashvili
|-
| 35 || 1978 || data-sort-value="Khmiadashvili, Tamar" | Tamar Khmiadashvili
|-
| 36 || 1979 || data-sort-value="Meskhi, Tamila" | Tamila Meskhi
|-
| 37 || 1980 || data-sort-value="Kasoshvili, Tsiala" | Tsiala Kasoshvili
|-
| 38 || 1981 || data-sort-value="Kasoshvili, Tsiala" | Tsiala Kasoshvili
|-
| 39 || 1982 || data-sort-value="Kakhabrishvili, Tsitsino" | Tsitsino Kakhabrishvili
|-
| 40 || 1983 || data-sort-value="Arakhamia, Ketevan" | Ketevan Arakhamia
|-
| 41 || 1984 || data-sort-value="Arakhamia, Ketevan" | Ketevan Arakhamia
|-
| 42 || 1985 || data-sort-value="Lagvilava, Genrieta" | Genrieta Lagvilava
|-
| 43 || 1986 || data-sort-value="Tereladze, Sopiko Melashvili, Ketevan" | Sopiko Tereladze   Ketevan Melashvili
|-
| 44 || 1987 || data-sort-value="Kachiani, Ketino" | Ketino Kachiani
|-
| 45 || 1988 || data-sort-value="Kasoshvili, Tsiali" | Tsiali Kasoshvili
|-
| 46 || 1989 || data-sort-value="Khurtsidze, Nino" | Nino Khurtsidze
|-
| 47 || 1990 || data-sort-value="Arakhamia, Ketevan" | Ketevan Arakhamia
|-
| 48 || 1991 || data-sort-value="Khurtsilava, Inga" | Inga Khurtsilava
|-
| 49 || 1992 || data-sort-value="Gurieli, Nino" | Nino Gurieli
|-
| 50 || 1993 || data-sort-value="Khurtsidze, Nino" | Nino Khurtsidze
|-
| 51 || 1994 || data-sort-value="Janjgava, Natia" | Natia Janjgava
|-
| 52 || 1995 || data-sort-value="Khorava, Miranda" | Miranda Khorava
|-
| 53 || 1996 || data-sort-value="Lomineishvili, Maia" | Maia Lomineishvili
|-
| 54 || 1997 || data-sort-value="Khurtsilava, Inga" | Inga Khurtsilava
|-
| 55 || 1998 || data-sort-value="Lomineishvili, Maia" | Maia Lomineishvili
|-
| 56 || 1999 || data-sort-value="Charkhalashvili, Inga" | Inga Charkhalashvili
|-
| 57 || 2000 || data-sort-value="Tereladze, Sopiko Khurtsilava, Inga" | Sopiko Tereladze  Inga Khurtsilava
|-
| 58 || 2001 || data-sort-value="Javakhishvili, Lela" | Lela Javakhishvili
|-
| 59 || 2002 || data-sort-value="Lomineishvili, Maia" | Maia Lomineishvili  Ana Matnadze
|-
| 60 || 2003 || data-sort-value="Dzagnidze, Nana" | Nana Dzagnidze
|-
| 61 || 2004 || data-sort-value="Dzagnidze, Nana" | Nana Dzagnidze
|-
| 62 || 2005 || data-sort-value="Khurtsidze, Nino" | Nino Khurtsidze
|-
| 63 || 2006 || data-sort-value="Khurtsidze, Nino" | Nino Khurtsidze
|-
| 64 || 2007 || data-sort-value="Javakhishvili, Lela" | Lela Javakhishvili    Sopiko Khukhashvili 
|-
|   65      ||      2008    ||        Salome Melia
|-
|   66      ||      2009    ||      data-sort-value="Lomineishvili, Maia" | Maia Lomineishvili
|-
|   67      ||      2010    ||      data-sort-value="Melia, Salome" | Salome Melia
|-
|   68      ||      2011    ||      data-sort-value="Lomineishvili, Maia" | Maia Lomineishvili
|-
|   69      ||      2012    ||      data-sort-value="Khotenashvili, Bela" | Bela Khotenashvili
|-
|   70      ||      2013    ||      data-sort-value="Khurtsidze, Nino" | Nino Khurtsidze
|-
|   71      ||      2014    ||      data-sort-value="Javakhishvili, Lela" | Lela Javakhishvili
|-
|   72      ||      2015    ||      data-sort-value="Batsiashvili, Nino " | Nino Batsiashvili 
|-
|   73      ||      2016    ||      data-sort-value="Javakhishvili, Lela" | Lela Javakhishvili
|-
|   74      ||      2017    ||      data-sort-value="Khotenashvili, Bela" | Bela Khotenashvili
|-
|   75      ||      2018    ||      data-sort-value="Batsiashvili, Nino " | Nino Batsiashvili
|-
|   76      ||      2019    ||      data-sort-value="Arabidze, Meri " | Meri Arabidze
|-
|   77      ||      2020    ||      data-sort-value="Batsiashvili, Nino " | Nino Batsiashvili
|-
|   78      ||      2021    ||      data-sort-value="Khotenashvili, Bela" | Bela Khotenashvili
|}
|}

Note

Collegamenti esterni 
  List dei vincitori dal 1928 al 2008
  Edizioni 1919-1937,1991-1994
  Edizioni 1938-1960
  Edizioni 1961-1969,1985-1990
  Edizioni 1970-1984

Georgia